L'International Lawn Tennis Challenge 1939 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 34ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 27 nazioni: 20 nella zona europea e 7 nella zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al Merion Cricket Club di Haverford Township negli Stati Uniti dal 2 al 5 settembre.

Zona Americana

Zona Nord/Centro America

Finale

Spareggio Interzonale americano 
 ha battuto  che non ha disputato l'incontro.

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1939
 1939